M3, M-3, M.3 ou M03 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire et armes
Armes
 Benelli M3 Super 90, un fusil de combat rapproché italien ;
 Canon de 37 mm M3, un canon antichar américain ;
 Gepard M3, un fusil de précision hongrois ;
 M3 Grease gun, un pistolet-mitrailleur américain.

Véhicule de combat
 HMS M3, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lipán M3, un drone de surveillance argentin ;
 M3 Bradley, un véhicule de combat d'infanterie américain ;
 M3 Stuart, un char de combat léger américain ;
 M3 Half-track, un véhicule de combat américain ;
 M3 Gun Motor Carriage, un canon automoteur chasseur de chars américain ;
 M3 Lee et Grant, une gamme de chars de Combat moyens ;
 M3 Panhard, un véhicule de transport de troupes français ;
 M3 Scout Car, une voiture blindée américaine ;
 Pegaso M-3, un prototype de camion militaire espagnol.

Économie
 M3, un agrégat monétaire en économie ;
 M3, une chaîne de télévision musicale canadienne ;
 M3 (Magyar Televízió 3), une chaîne de télévision hongroise.

Informatique
 GBA Movie Player M3, un adaptateur ;
 M3 simply, un linker permettant de hacker sa Nintendo DS.

Photographie  
 Canon EOS M3 est un appareil photographique numérique fabriqué par Canon ;
 Leica M3, un appareil photographique télémétrique fabriqué par Leica.

Sciences et techniques 
Astronomie
 Messier 3, un amas globulaire dans la constellation des Chiens de chasse en astronomie.

Chimie
 M3, une norme de résistance au feu des matériaux.

Médecine
 Arthropathies post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs (M03), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC M03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Physique
 m, le mètre cube.

Visserie
 M3, un pas de vis standard du filetage métrique ISO.

Transports
Aéronautique
 Miles M.3 Falcon, un avion léger britannique.

Automobile
 Tesla M3, une berline du constructeur américain Tesla ;
 BMW M3, une voiture sportive du constructeur allemand BMW ;
 Brilliance M3 , un coupé du constructeur chinois Brilliance.

Autoroutes La lettre « M » est l'abréviation de motorway qui signifie « autoroute » en anglais.
  Autoroute biélorusse M3 reliant Minsk à Vitebsk ;
  Autoroute britannique M3 reliant Londres à Southampton ;
  Autoroute nord-irlandaise M3 reliant Belfast à l’ Aéroport de Belfast-George Best ;
  Autoroute hongroise M3 reliant Budapest à la frontière ukrainienne ;
  Autoroute irlandaise M3 reliant Dublin à Kells ;
  Autoroute macédonienne M3 reliant Petrovets à la frontière kosovare ;
  Autoroute russe M3 reliant Moscou à la frontière ukrainienne ;
  Autoroute syrienne M3 reliant Alep à l’Aéroport international d'Alep ;
  Autoroute ukrainienne M03 reliant Kiev à Boryspil.

Route
  Route ukrainienne M03 reliant Kiev à la frontière russe.

Signalisation routière
 Panonceau de position ou directionnel en France.

Métro
 , différentes lignes de métro, dans le monde.

Train
 M3 LIRR EMU est un train de MTA opérant sur la Long Island RailRoad aux États-Unis ;
 Voitures M3, troisième génération de voitures de la SNCB pour voyageurs métalliques du trafic intérieur.

Autres 
 Mystery Method Model ;
 M3, un événement musical amateur au Japon.
 M3 Journal, livre et méthode de développement personnel.

Voir aussi 

 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres